Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1999-2000 - België
 Eerste klasse 1999-00 (basketbal België)
 Eerste klasse 1999-00 (voetbal België)
 Eerste klasse 1999-00 vrouwen (voetbal Frankrijk)